In 1930/31 werd het 27ste Ruhrs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De competitie werd terug in twee reeksen verdeeld. 

Union Gelsenkirchen werd kampioen en Germania Bochum vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De eindronde voor vicekampioenen werd in knock-outfase gespeeld en Bochum versloor meteen van SC Borussia 08 Rheine.

De kampioenengroep werd in twee groepen van vier verdeeld. Gelsenkirchen werd gedeeld laatste.

Bezirksliga

Groep A

Play-off

Groep B

Play-off

Finale

1. Bezirksklasse

Essen

Gelsenkirchen

Bochum

Dortmund

2. Bezikrsklasse

Essen

Dortmund 1

Dortmund 2

Herne

Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen-Wattenscheid

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Ruhrs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1930/31